kőzettelér – általában intrúzióval létrejövő magmás eredetű képződmény
 ásványtelér – az ásványképződés feltételei általában sávos, telérszerű  megjelenést eredményeznek
 érctelér – oldatokból kiváló ércásványok lelőhelye
 telérkőzet (lamprofir, aplit)
Magmás eredetű telérek
 haránttelér vagy dyke, dike, dájk – kőzetrétegeket harántolva áttörő intrúzó
 teleptelér vagy sill, szill – kőzetrétegek közé hatoló intrúzió
 lakkolit és batolit – tömbös intrúzió, amely független a rétegek irányától
 kürtőkitöltés vagy neck
Üledékes telérek
 hidrolakkolit vagy pingo – jegek által létrejövő képződmény
 neptuni telér vagy neptunian dyke/dike – kőzetrepedések tengeri környezetben keletkezett üledékkitöltődése, alakjában/geometriájában hasonlít a kőzettelérekhez 
 törmeléktelér vagy clastic dike – a neptuni telér szárazföldi változata, hézagkitöltő üledék